Анато́лий Я́ковлевич Ра́зумов (р. 18 ноября 1954, Слуцк, БССР) — советский и российский историк, специалист по периоду массовых репрессий в СССР; составитель книги памяти жертв сталинских репрессий «Ленинградский мартиролог» и базы данных «Возвращённые имена», руководитель центра «Возвращённые имена» при Российской национальной библиотеке, один из создателей и историк мемориала «Левашовская пустошь».

Биография 
Родился в семье выходцев из белорусских крестьян. Отец — военный инженер, мать — учительница русского языка и литературы. В 1962—1965 годах жил и учился в Слуцке, затем по месту службы отца: в 1965—1967 годах — в Берлине, в 1967—1970 — в Эберсвальде, в 1970—1972 — в Слуцке и Гродно.

Продолжил образование в Ленинграде, окончил исторический факультет Ленинградского университета имени А. А. Жданова в 1978 году. Работал в «Лениздате», был составителем сборника «Страницы истории».

С 1978 года работает в Российской национальной (Публичной) библиотеке. Живёт в Петербурге.

Научная и общественная деятельность 

С конца 1980-х годов занимается историей сталинских репрессий. Инициатор и составитель многотомного издания «Ленинградский мартиролог», основанного на архивных материалах и содержащего биографические, справочные сведения и мемуарные свидетельства о расстрелянных в Ленинграде и Ленинградской области, их фотографии. На основе печатного издания создана электронная база данных жертв политического террора в СССР, подготовленная возглавляемым А. Я. Разумовым центром «Возвращённые имена» при Российской национальной библиотеке.

Разумов занимается исследованиями по истории захоронений на Левашовском мемориальном кладбище, он один из авторов Белорусско-литовского памятника жертвам массовых репрессий, открытого на «Левашовской пустоши» в 1992 году. Установленный на каменной насыпи памятник выполнен в форме лотарингского креста, на нём — таблички с надписями: «» и «» и венок из колючей проволоки.

Принимает участие в проведении Дня памяти жертв политических репрессий в Петербурге.

Участвовал в подготовке именного указателя к книге А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».

Около 25 лет Разумов занимался изучением документов по «Делу Таганцева», в 2014 году им были установлены даты расстрелов осуждённых по делу, в том числе Н. С. Гумилёва.

А. Я. Разумовым установлены места расстрелов Соловецких этапов, в числе второго этапа — священника Павла Флоренского (предположительно, расстрелян в Лодейнопольском лагере).

В 2014 году принимал участие в установке памятника на Левашовском мемориальном кладбище к 100-летию начала Первой мировой войны.

В 2015 году вошёл в состав жюри конкурса на Монумент жертвам политических репрессий, установка которого планируется в центре Москвы.

Награды и премии 
 Анциферовская премия (2000)
 Орден Креста земли Марии 5 класса (2012)
 Медаль «Спешите делать добро» (Уполномоченного по правам человека в РФ) (2013)

Фото

Печатные труды

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Анатолий Разумов на радио «Град Петров»

Выпускники исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Краеведы Санкт-Петербурга
Сотрудники Российской национальной библиотеки
Авторы энциклопедий и словарей
Лауреаты Анциферовской премии